

Vargem est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Vargem est une municipalité de l'São Paulo
 Vargem Alta est une municipalité de l'État d'Espírito Santo
 Vargem Grande est une municipalité de l'État du Maranhão
 Vargem Alegre est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Vargem Grande do Rio Pardo est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Vargem Grande do Sul est une municipalité de l'État de São Paulo
 Vargem Grande Paulista est une municipalité de l'État de São Paulo

Voir aussi

 Vargem Bonita
 Vargem Grande

Homonymie de toponyme